Margarita de Dinamarca puede referirse a los siguientes personajes:

Margarita I de Dinamarca (1353-1412), reina de Dinamarca, Noruega y Suecia.
Margarita II de Dinamarca (1940), reina de Dinamarca.
Margarita de Dinamarca (1456-1486), reina consorte de Escocia.
Margarita de Dinamarca (1895-1992), princesa consorte de Borbón-Parma.